José Antonio González puede referirse a:
 
José Antonio González Velázquez (n/d-1810), un arquitecto español.
 José Antonio González Caviedes (1938-1996), político español.
 José Antonio González Linares (1946-), ciclista español.
 José Antonio González de Salas (1588-1654), escritor y humanista español.
 José Antonio González Fernández (1952-), político mexicano.
José Antonio González Curi (1952-), un político mexicano.
José Antonio González Anaya (n/d), un licenciado mexicano en economía.